Mohr puede referirse a:

Personas 
Joseph Mohr, compositor austríaco.
Christian O. Mohr, ingeniero civil alemán de quien toman nombre los círculos de Mohr y los teoremas de Mohr.
Jørgen Mohr, matemático danés del siglo XVII.

Abreviaturas científicas de botánicos 
 C.Mohr - Charles Theodore Mohr 1824-1901.
 D.Mohr - Daniel Matthias Heinrich Mohr 1780-1808.
 H.Mohr - Hartmut Mohr fl. 1984
 Mohr - Nicolai (i Pedersen) Mohr 1742-1790.
 P.Mohr - Peter Mohr fl. 1994

toponimia 
 Río Mohr es un afluente de río Ottawa que fluye en el municipio de Pontiac, en el MRC Les Collines-de-l'Outaouais, en la región  Outaouais, en la provincia de Quebec, en Canadá.
 Mohr Isla, una isla en el río Ottawa, el municipio de Pontiac, en el MRC Les Collines-de-l'Outaouais, en la región  Outaouais, en la provincia de Quebec, en Canadá.

Otros 
(2971) Mohr, asteroide.
Sal de Mohr